Jean-Baptiste de Brouchoven (1621-1691) : diplomate belge
 Jean de Brouchoven (1644-1725) : homme d'État brabançon, fils du précédent
 Hyacinthe-Marie de Brouchoven (1650-1707) : diplomate belge, frère de Jean
 Charles de Brouchoven de Bergeyck (1801-1875) : homme politique belge, frère de Florimond
 Florimond de Brouchoven de Bergeyck (1831-1908) : homme politique belge
 Louis de Brouchoven de Bergeyck (1871-1938) : homme politique belge, fils du précédent